La Copa Catalunya de futbol masculina 1996-1997 fou la 8a edició de la Copa Catalunya.

Fase Final

Semifinals

Final

Referències 

Copa Catalunya de futbol
Competicions futbolístiques del 1996
Competicions futbolístiques del 1997
Competicions esportives del 1996 a Catalunya
Competicions esportives del 1997 a Catalunya